Gresik (stad) of Grissee, een stad in Indonesië
Gresik (regentschap), een regentschap in Indonesië